Lasner steht für
Paul Lasner (* vor 1971), deutscher Synchron- und Hörspielsprecher
Fischerei Lasner, Unternehmen in Schleswig-Holstein